Adam Linowski (ur. 25 marca 1987) – polski koszykarz grający na pozycjach niskiego lub silnego skrzydłowego, obecnie zawodnik Polonii Warszawa.

6 lipca 2017 przedłużył umowę z Legią Warszawa. 14 lipca 2021 odszedł do Polonii Warszawa.

Osiągnięcia 
Stan na 31 lipca 2021.
 Drużynowe
 Awans do PLK z zespołem Legii Warszawa (2017)

 Indywidualne
 Zaliczony do I składu I ligi (2015)
 Lider I ligi w skuteczności rzutów z gry (2017 – 66,7%)

Statystyki

W rozgrywkach krajowych

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na plkhistory.ugu.pl
 Profil na plk.pl
 Profil na pzkosz.pl
 Profil na legiakosz.com

Linki zewnętrzne 
 Profil na eurobasket.com 
 Profil na realgm.com 

Polscy koszykarze
Koszykarze Polonii 2011 Warszawa
Koszykarze Polfarmexu Kutno
Koszykarze AZS Politechnika Warszawska
Koszykarze AZS Szczecin
Koszykarze Legii Warszawa
Koszykarze Polonii Warszawa
Koszykarze Znicza Pruszków
Urodzeni w 1987